Bound for Glory е американска музикална група в стил хардкор пънк / ой! и траш метъл. Основана е през 1989 г. в Сейнт Пол, щата Минесота.

Дискография 
Дискографията на Bound for Glory включва студийни албуми, сингли, EP-та, компилации и смесени албуми.

Студийни албуми

Сингли и EP-та

Компилации

Източници

Външни препратки 
  Bound for Glory в Rac-forum.org
  Страница на Bound for Glory в Encyclopaedia Metallum

Американски неонацистки музикални групи
Американски траш метъл групи
Музикални групи в Минесота
Сейнт Пол